Congosto (gmina)
 Congosto (stacja metra)